Giro - concavidade do córtex cerebral
 Giro (álbum) -  cantora potiguar Roberta Sá
 Giro (estoques) - aspecto da administração de estoques
 Giro d'italia - competição ciclista italiana

Desambiguação